15-й чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходил в Японии с 16 мая по 1 июня 1997 года. Игры проводились в Кумамото, Ямаге и Яцусиро. В чемпионате участвовало 24 страны. Победу во второй раз за свою историю отпраздновала сборная России.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Сетка турнира

Итоговое положение команд

Победитель

Ссылки 
 Отчёт о турнире
 Полная статистика чемпионата на сайте todor66.com

Чемпионаты мира по гандболу
Спорт в Японии в 1997 году
Чемпионаты мира в Японии
Май 1997 года
Июнь 1997 года
Гандбол в Японии